Ez a lista Kína 160 km/h-nál gyorsabban közlekedő vonatait tartalmazza a 2009-es menetrend alapján.

Lista

Kapcsolódó szócikkek 
 Kína vasúti közlekedése
 India leggyorsabb vonatai

Fordítás

További információk

Kína vasúti közlekedése